Пима има више значења:
 Пима Индијанци
 Округ Пима (Аризона)
 Пима (Аризона)